Угаки () — японская фамилия. Известные носители:

 Угаки, Матомэ (1890—1945) — японский вице-адмирал, командующий 5-м Воздушным Флотом ВМФ Японии.
 Угаки Кадзусигэ (1868—1956) — генерал Императорской армии Японии.